La saison 2016-2017 est la huitième saison de la MHL, le championnat de hockey sur glace des équipes juniors de la KHL.

Saison régulière

Coupe Kharlamov 
La Krasnaïa Armia remporte la Coupe Kharlamov 2018.

Références

Article connexe 
Saison 2016-2017 de la KHL

MHL
Saison de la MHL